Band of Gypsys – zespół założony w październiku 1969 roku przez Jimiego Hendrixa, Buddy'ego Milesa i Billy'ego Coxa. W czasie swojej krótkiej działalności wystąpił czterokrotnie przed publicznością w Fillmore East w Nowym Jorku (po dwa występy 31 grudnia 1969 r., 1 stycznia 1970 r.), wystąpił też w Madison Square Garden 28 stycznia 1970 roku. Koncert ten został przerwany ze względu na Hendrixa, który będąc pod wpływem LSD, odmówił dalszej gry. Niebawem grupa została rozwiązana. Zespół wydał jeden album koncertowy zatytułowany: Band of Gypsys. Do dnia dzisiejszego ukazało się wiele płyt zawierających nagrania grupy.

Dyskografia 
 1970: Band of Gypsys (album koncertowy)
 1970: singiel „Izabella”/„Stepping Stone” (wydany 8 kwietnia 1970)
 1999: Live at the Fillmore East (album koncertowy)
 2002: The Baggy's Rehearsal Sessions (album nagrywany na żywo w studiu)
 2006: Burning Desire (album studyjny)
 2019: Songs for Groovy Children: The Fillmore East Concerts (album koncertowy)

Płyty Jimiego Hendrixa – niebędące albumami zespołu – zawierające pojedyncze nagrania Band of Gypsys 
 1971: Rainbow Bridge 
 1972: War Heroes
 1974: Loose Ends  
 1975: Crash Landing 
 1980: Nine to the Universe 
 1986: Band of Gypsys 2 
 1994: Jimi Hendrix: Blues 
 1997: First Rays of the New Rising Sun 
 1997: South Saturn Delta 
 2000: The Jimi Hendrix Experience
 2000: Morning Symphony Ideas 
 2001: Voodoo Child: The Jimi Hendrix Collection 
 2003: Martin Scorsese Presents the Blues: Jimi Hendrix

Bibliografia 
 Band of Gypsys CD, książeczka 
 Live at the Fillmore East 2 CD, książeczka 
 Live at the Fillmore East DVD 

Jimi Hendrix

en:Jimi Hendrix#Band of Gypsys